Русін Андрій Миколайович (1976—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Русін Сергій Олександрович — радянський плавець, олімпійський чемпіон.